Nadporočnik (izvirno ) je bil vojaški čin v več avstrijskih kopenskih vojskah:
 Nadporočnik (k.u.k. Armee)
 Nadporočnik (Österreichs Bundesheer)

Glej tudi 
 Nadporočnik (Nemčija)